Премьер-лига сезона 2009/10 — восемнадцатый сезон Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии, с момента её основания в 1992 году.

В турнире приняли участие 20 команд. Чемпионом стал лондонский клуб «Челси», на одно очко опередивший занявший второе место «Манчестер Юнайтед».

Сезон начался 15 августа 2009 года и завершился 9 мая 2010 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу сезона 2009/2010 
Следующие клубы вышли в Премьер-лигу из Чемпионата Футбольной лиги:
 Вулверхэмптон Уондерерс (1-е место в Чемпионате Футбольной лиги)
 Бирмингем Сити (2-е место в Чемпионате Футбольной лиги)
 Бернли (победители плей-офф Чемпионата Футбольной лиги)

Клубы, выбывшие в Чемпионат Футбольной лиги 
По итогам сезона 2008/09 в Чемпионат Футбольной лиги выбыли следующие три клуба:
 Ньюкасл Юнайтед
 Мидлсбро
 Вест Бромвич Альбион

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика игроков

Бомбардиры

Голевые передачи

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему игроку года по версии футболистов получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

«Команда года» по версии ПФА 

Вратарь: Джо Харт (Бирмингем Сити).Защитники: Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед), Бранислав Иванович (Челси), Томас Вермален (Арсенал), Ричард Данн (Астон Вилла)Полузащитники: Джеймс Милнер (Астон Вилла), Антонио Валенсия (Манчестер Юнайтед), Сеск Фабрегас (Арсенал), Даррен Флетчер (Манчестер Юнайтед).Нападающие: Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), Дидье Дрогба (Челси).

Тренер сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона Премьер-лиги получил Гарри Реднапп, который обеспечил «Тоттенхэму» квалификацию в Лигу чемпионов.

Золотая бутса 
Награду получил нападающий «Челси» Дидье Дрогба, забивший 29 мячей в Премьер-лиге. Это была его вторая «Золотая бутса» Barclays в карьере.

Золотая перчатка 
Золотую перчатку английской Премьер-лиги получил голкипер «Челси» Петр Чех, который провёл 17 сухих матчей в сезоне 2009/10.
Голкипер «Ливерпуля» Пепе Рейна также провёл 17 сухих матчей в сезоне, но награду получил именно Чех, так как у последнего было лучшее соотношение сухих матчей к общему числу проведённых игр в сезоне.

Награда Barclays Премьер-лиги Fair Play 
Награду Fair Play получил «Арсенал».

Награда Barclays Премьер-лиги за особые достижения 
Награду Barclays Премьер-лиги за особые достижения получил «Челси» за то, что забил в Премьер-лиге 103 гола

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2009
Премьер-лига